1. Светско првенство у атлетици у дворани у организацији ИААФ одржано је од 6. до 8. марта 1987. у Хусијер доуму у Индијанаполису (Индијана, САД). Првенство је заменило Светске игре у дворани које су први пут одржане пре две године у Паризу.

Учествовало је 402 такмичара из 84 земаља. Такмичило се у 24 дисциплине (13 мушких и 11 женских). 

Медаље су освојили такмичари из 23 земље, а највише успеха имали су представници СССР који су освојили 15 медаља, од тога 6 златних, 5 сребрних и 4 бронзане.

На првенству је оборено 5 светских рекорда у дворани, а пошто је ово прво званично светско првенство — сви победници су постигли рекорде светских првенстава у дворани.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1987, учествовало је 402 атлетичара из 84 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Америчка Девичанска Острва (4)
  Ангвила (1)
  Антигва и Барбуда (3)
  Аргентина (2)
  Аруба (1)
  Аустралија (10)
  Аустрија (3)
  Барбадос (1)
  Бахаме (4)
  Бахреин (1)
  Белгија (4)
  Бермуди (2)
  Боливија (2)
  Боцвана (1)
  Бразил (4)
  Бугарска (12)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (1)
  Гамбија (1)
  Гватемала (4)
  Грчка (3)

 Данска (2)
  Доминиканска Република (2)
  Египат (4)
  Еквадор (2)
  Западна Немачка (14)
  Зимбабве (2)
  Индија (1)
  Ирска (4)
  Исланд (2)
  Источна Немачка (10)
  Италија (14)
  Јамајка (9)
  Јапан (5)
  Југославија (3)
  Кајманска Острва (1)
  Канада (16)
  Кенија (11)
  Кина (8)
  Кипар (3)
  Колумбија (2)
  Костарика (1)

  Куба (7)
  Кувајт (1)
  Либан (2)
  Либерија (2)
  Мађарска (6)
  Малезија (2)
  Мароко (3)
  Маурицијус (2)
  Мексико (6)
  Нигерија (16)
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (3)
  Обала Слоноваче (3)
  Панама (1)
  Парагвај (1)
  Перу (2)
  Пољска (6)
  Румунија (10)
  Салвадор (2)
  Свазиленд (1)
  Света Луција (1)

  Сејшели (1)
  Сенегал (2)
  Сент Винсент и Гренадини (3)
  Сент Китс и Невис (3)
  САД (41)
  СССР (25)
  Тајланд (2)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Туркс и Кајкос (1)
  Уганда (2)
  Уједињено Краљевство (19)
  Филипини (1)
  Финска (3)
  Француска (13)
  Холандија (9)
  Холандски Антили (2)
  Чехословачка (7)
  Чиле (3)
  Швајцарска (7)
  Шведска (6)
  Шпанија (13)

У следећој табели приказани су освајачи медаља на овом светском првенству са постигнутим резултатима.

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 1987. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: првопласирани је добијао 8 бодова, другопласитрани 7, а последњи (осми) 1 бод.

Референце и напомене

Спољашње везе 
 GBR атлетика
 Атлетика Аусталије

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1987.
Атлетика у Сједињеним Америчким Државама
Спорт у Индијанаполису